Greyhound – rasa psa
 Greyhound Lines – amerykańskie przedsiębiorstwo komunikacyjne
 M8 Greyhound – transporter opancerzony

Strony ujednoznaczniające